Judo na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1971 odbywały się w październiku w Izmirze.

Tabela medalowa

Wyniki

Bibliografia 
 

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
1971 w judo